Newcastle Castle kan avse:

Newcastle upon Tyne Castle, slott i Newcastle i England
Newcastle Castle, Bridgend är en medeltida borgruin i Bridgend county borough i södra Wales.